Paul (voornaam), een voornaam
Paul (bakkerij), een Franse keten van bakkerijen
Paul (Cornwall), een plaats in de Engelse graafschap Cornwall
Paul (Covilhã), een plaats in de Portugese gemeente Covilhã
Paul (film), een film uit 2011 van Simon Pegg en Nick Frost
Paul (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Paul (Kaapverdië), een gemeente
Paul (Pokémon), een personage uit de Pokémon-anime
PAU!L, een Nederlands amusementsprogramma van Paul de Leeuw uit 2011
Paul de Octopus, een bekende octopus